Der Begriff Fluorelastomere umfasst diverse Gruppen von Elastomeren, die fluorierte Monomere enthalten:

 Fluorkautschuke (FPM oder FKM)
 Perfluorkautschuke (FFKM)
 Tetrafluorethylen/Propylen-Kautschuke (FEPM)
 fluorierte Silikonkautschuke

en:Fluoroelastomer